Église San Teodoro peut désigner :
 la basilique San Teodoro à Pavie (Italie) ;
 l'église San Teodoro al Palatino à Rome.